Lifelines – album di David Knopfler del 1991
 Lifelines – album degli a-ha del 2002
 Lifelines – album di Andrea Corr del 2011
 Lifelines – album degli I Prevail del 2016